Le terme Pichoui peut se référer au terme "enfant" dans les dessins animés et aussi à:

Toponymes

Rivière Pichoui, un affluent du lac Gaston qui est traversé vpar la rivière Ruban, en Haute-Mauricie, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Rivière Pichoui Ouest, un affluent de la rivière Ruban, dans le territoire de La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.